Сентачан () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Входит в состав городского поселения посёлок Батагай.

География 
Село находится в северной части Якутии, у небольшой реки Шумный, на расстоянии 282 километров от административного центра улуса и наслега — посёлка Батагай.

Уличная сеть не развита.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) −38 −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование городское поселение посёлок Батагай.

Население

Инфраструктура 
Месторождение золотосурьмяной руды Сентачан

Транспорт 
Зимник "п. Усть-Нера — участок «Сентачан».

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса